Le nom de Lerch peut se rapporter à :

Patronyme  
 Eugen Lerch (1888-1952), philologue allemand.
 Fredi Lerch (1954-), journaliste et écrivain suisse.
 Matyáš Lerch (1860-1922), mathématicien tchèque.
 Peter Lerch (1828-1884), archéologue, numismate et orientaliste allemand sujet de l'Empire russe.
 Theodor Edler von Lerch (1869–1945), général austro-hongrois et pionnier de l'enseignement du ski au Japon.

Homonymie de patronyme